La Caña kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Cañitas (ort), Hidalgo, La Misión, 
 La Caña, Veracruz, Actopan, 
 La Caña, Sinaloa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar